Deniliquin ist eine Stadt im australischen Bundesstaat New South Wales und hat 6.431 Einwohner (Stand 2021). Sie liegt in der Riverina-Region um den Murray River etwa 290 km nördlich von Melbourne.

Haupteinnahmequellen sind landwirtschaftliche Produkte, vor allem Reis.

Die Stadt Deniliquin entspricht zum größten Teil dem lokalen Verwaltungsgebiet Deniliquin Council.

Weblinks 

Deniliquin Council, offizielle Homepage
Deniliquin Visitor Information Centre

Einzelnachweise 

Ort in New South Wales